Вільге́льм (, , ) — чоловіче особове ім'я. Походить з давньоверхньонімецької і складається з двох слів: willio (воля) і helm (шолом, захист); або halm (прямий, чесний). Інші форми — Вільям (в англомовних країнах), Гійом, Гільйом (у франкомовних країнах), Гульєльмо (в Італії), Гільєрмо (в іспаномовних країнах). Жіноча форма Вільгельміна.

Особи

Вільгельм 
 Вільгельм (герцог Австрії) (1386—1406)
 Вільгельм (герцог Баварії) (1752—1837)
 Вільгельм (герцог Курляндії (1574—1640)
 Вільгельм (герцог Люнебургу) (1184—1213)
 Вільгельм Габсбург (1895—1948) — український військовий діяч, політик, дипломат, поет, австрійський ерцгерцог династії Габсбурґів, полковник Легіону Українських Січових Стрільців.

Вільгельм I 
 Вільгельм I Завойовник (1027—1087) — перший норманський король Англії з 1066 року.
 Вільгельм I Оранський (1533—1584) — принц Оранський, перший зі спадкових штатгальтерів (правителів) Нідерландів з 1572 року.
 Вільгельм I (герцог Гаетанський) (?—1068) — норманський авантюрист, герцог Гаетанський 1064 року.
 Вільгельм I (німецький імператор) (1797—1888)

Вільгельм II 
 Вільгельм II (німецький імператор) (1859—1941)
 Вільгельм II Рудий (1056—1100) — король Англії.
 Вільгельм II Добрий (1155—1189) — король Сицилії.
 Вільгельм II (1744—1797) — четвертий прусський король.

Вільгельм III 
 Вільгельм III (1882—1951) — кронпринц Німецької імперії та Прусського королівства.
 Вільгельм III (1375—1435) — герцог Баварсько-Мюнхенський.
 Вільгельм III (1186—1198) — останній король Сицилії з лютого до жовтня 1194 року.
 Вільгельм III (1650—1702) — правитель Нідерландів, король Англії та Шотландії.
 Вільгельм III (1817—1890) — король Нідерландів та герцог Люксембурзький і Лімбурзький.

Вільгельм Монпельєський 
 Вільгельм I (сеньйор Монпельєський)
 Вільгельм II (сеньйор Монпельєський)
 Вільгельм III (сеньйор Монпельєський)
 Вільгельм IV (сеньйор Монпельєський)
 Вільгельм V (сеньйор Монпельєський)
 Вільгельм VI (сеньйор Монпельєський)
 Вільгельм VII (сеньйор Монпельєський)
 Вільгельм IX (сеньйор Монпельєський)

Інші 
 Вільгельм Конрад Рентген (1845—1923) — німецький фізик.
 Вільгельм фон Гумбольдт (1767—1835) — німецький філолог, філософ, лінгвіст, державний діяч, дипломат.
 Вільгельм Кейтель (1882—1946) — німецький військовий діяч, генерал-фельдмаршал.
 Вільгельм Він (1864—1928) — німецький фізик, лауреат Нобелівської премії.
 Вільгельм Гауфф (1802—1827) — німецький письменник епохи бідермаєру.
 Вільгельм Оствальд (1853—1932) — німецький фізико-хімік і філософ-ідеаліст, лауреат Нобелівської премії з хімії.
 Вільгельм Густлофф (1895—1936) — засновник та лідер швейцарського відділення нацистської партії.

Топоніми 
 Вільгельм — найвища гора в Папуа Новій Гвінеї.

Див. також 
 Фрідріх-Вільгельм
 Вільгельм Густлофф (судно)

інші носії 
 Вільгельм Томсен (1842—1927) — данський лінгвіст, дослідник індоєвропейських мов; член багатьох іноземних академій

Чоловічі імена
Німецькі імена
Шведські імена
Данські імена
Норвезькі імена